Будковский:

 Будковский, Густав Яковлевич  (1813-1884) — русский живописец, академик Императорской Академии художеств.
 Будковский, Филипп Вячеславович — украинский футболист.
 Будковский сельский совет — входит в состав Кременецкого района Тернопольской области Украины.

Примечания